Уатога () — топоним США.

Топоним США 
 Уатога — округ в Северной Каролине.
  — река в Северной Каролине и Теннесси.
  — водохранилище в Теннесси.
  — плотина, образующая водохранилище.
  — город в Теннесси.
  — город в Техасе.

Прочее 
  — полуавтономная колония поселенцев на территории нынешних штатов Северная Каролина и Теннесси, существовавшая с 1772 по 1775 г.
  — близ города  (Теннесси).
  — газета городка .